

Araldica 
 Cappato – scudo in cui le due linee curve partono dal centro del bordo superiore e raggiungono la metà dei fianchi

Persone 
 Marco Cappato – politico italiano, esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni
 Vittorio Cappato – ingegnere italiano, fra i progettisti del Parco Dora di Torino